

Geografia 
 Rzym – stolica Włoch
 AS Roma – klub piłkarski z Rzymu
 Roma – miasto w Lesotho
 Roma – miasto w Australii
 Roma – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Roma – stacja metra w Lizbonie

Ludzie 
 Roma – imię żeńskie
 Roma – postać z mitologii rzymskiej
 Romowie – naród, którego endoetnonim we własnym języku brzmi Roma
 Roma (korporacja akademicka) – korporacja akademicka działająca w Poznaniu

Kultura 
 Cygański Zespół Pieśni i Tańca „Roma”
 Teatr Muzyczny „Roma”
 Rzym (Roma) – włoski film z 1972
 Roma – hiszpański i argentyński film z 2004
 Roma – meksykański film z 2018 roku w reżyserii Alfonso Cuaróna.
 Roma – album polskiej grupy Sorry Boys

Okręty 
 Roma – włoski pancernik typu Littorio z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 Test ROMA